Большое Ларионово — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Ларионово — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Большое Ларионово — деревня в Селижаровском районе Тверской области.